Osoby o tym nazwisku:
 Florian Syruć – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Krzysztof Syruć – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Szczęsny Wencławowicz Syruć – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Szymon Syruć – polski urzędnik, poseł na Sejm